«Outside» ― песня шотландского диджея и звукозаписывающего продюсера Кельвина Харриса с участием британской певицы Элли Голдинг из четвертого студийного альбома Харриса Motion. Она была выпущена 20 октября 2014 года в качестве четвертого сингла альбома. Эта песня также вошла в третий студийный альбом Голдинг Delirium.

Критика
Песня получила положительные отзывы музыкальных критиков, которые назвали ее отличным продолжением сотрудничества Голдинг и Харриса. Брент Фолкнер из PopMatters похвалил песню как одну из лучших на альбоме Motion. Кайл Андерсон из Entertainment Weekly прокомментировал, что на Харрис нашел идеальный баланс между уязвимой трелью Голдинг и мощными синтезаторами. Робби Доу из Idolator нашел эту песню приятной. Хизер Фарес из AllMusic написала, что трек не совсем повторяет магию предыдущей работы Харриса и Голдинг, но максимально использует свое мощное сопрано, на этот раз в более оптимистичной обстановке.

Коммерческий успех
Песня заняла 6-е место в UK Singles Chart, продав за первую неделю 28 902 экземпляра. На следующей неделе она осталась на 6-м месте, продав 35 590 экземпляров. На третьей неделе позиция опустилась до 10-го места с 33 208 проданными копиями.

В США песня заняла 1-е место в чарте Hot Dance Airplay за неделю, закончившуюся 7 марта 2015 года. В Billboard Hot 100 она достигла 29-го места.

Музыкальное видео
Музыкальное видео на песню было снято режиссером Эмилем Навой в Лос-Анджелесе 20 октября 2014 года. Премьера клипа состоялась 12 ноября 2014 года.

Трек-лист

Чарты

Еженедельные чарты

Ежегодные чарты

Сертификации

Примечания

Синглы 2014 года
Песни 2014 года
Песни Кельвина Харриса
Синглы Columbia Records
Песни Элли Голдинг
Синглы, возглавлявшие хит-парад Финляндии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Германии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Венгрии
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Песни, написанные Кельвином Харрисом